Zantedeschi ist der Familienname folgender Personen:

 Aurora Zantedeschi (* 2000), italienische Tennisspielerin
 Francesco Zantedeschi (1797–1873), italienischer Priester und Physiker
 Giovanni Zantedeschi (1773–1846), italienischer Botaniker